Christine Ondoa (1968-), médecin ougandaise ;
 Fabrice Ondoa (1995-), footballeur camerounais ;
 Marie-Thérèse Abena Ondoa (1942-), femme politique camerounaise.